Ото (округ, Небраска)
 Ото (округ Вудбері, Айова)
 Ото (округ Вебстер, Айова)

Див. також 
 Отто
 Ото-Сен-Сюльпіс
 Ото-ан-Ож
 Ото-л'Овре
 Ото-ле-Ватуа
 Ото-сюр-Мер
 Ото-сюр-Сен